Стойчовци () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Габрово. Население составляет 25 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Лесичарка, в состав которого входит село Стойчовци, должность кмета (старосты) исполняет Веселина Бонева Димова (инициативный комитет) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Габрово — Томислав Пейков Дончев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов в правление общины.

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области